

Informatica 
 Creole – framework
 Creole – markup

Musica 
 Creole Records – etichetta discografica britannica
 Creole – Global Music Contest – festival musicale tenuto in Germania

Nautica 
 Creole – corvetta della Marine Nationale
 Creole – yacht costruito dalla Camper & Nicholsons

Altri progetti